Давиде Сантон (; 2. јануар, 1991, Портомађоре) је италијански фудбалер.

Каријеру је започео у Интеру из Милана из чије омладинске школе и потиче. За сениорски тим репрезентације Италије дебитовао је 2009, а исте године је играо и на Купу конфедерација.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Трофеји 
Интер
 Серија А (2) : 2008/09, 2009/10.
 Куп Италије (1) : 2009/10.
 Суперкуп Италије (2) : 2008, 2010.
 Лига шампиона (1) : 2009/10.
 Светско клупско првенство (1) : 2010.

Референце

Спољашње везе 

 Давиде Сантон на сајту Премијер лиге
 

Рођени 1991.
Италијански фудбалери
Фудбалери Интера
Фудбалери Чезене
Фудбалери Њукасл јунајтеда
Фудбалери Роме
Леви бекови у фудбалу
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Серије А
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери освајачи УЕФА Лиге шампиона